Il doppio del torneo di tennis Venice Challenger 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Mark Merklein e Mitch Sprengelmeyer che hanno battuto in finale Luis Horna e Sebastián Prieto 6-4, 7-68.

Teste di serie 

 Mariano Hood /  Daniel Orsanic (quarti di finale)
 Devin Bowen /  Jack Waite (primo turno)

 Mark Merklein /  Mitch Sprengelmeyer (Campioni)
 Sander Groen /  Lovro Zovko (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Venice Challenger 2001